Az A21-es autópálya egy 238,3 km hosszúságú autópálya Olaszországban. Az út  régiókon halad keresztül. Fenntartója a SATAP és az Autostrade Centropadane.

Útvonal

Források 

Olaszország autópályái
Lombardia közlekedése
Piemont közlekedése
Emilia-Romagna közlekedése